Challenge – międzynarodowe zawody lotnicze rozgrywane w latach 1929–1934
 Challenge – wykorzystywany w sporcie system umożliwiający rozstrzygnięcie kontrowersyjnych punktów
 The Challenge – amerykański film fabularny z 2003 roku

Zobacz też:
 Puchar Challenge